Ralph Sheldon ist der Name folgender Personen:

* Ralph Sheldon (Antiquar) (1623–1684), englischer Antiquar
 Ralph Sheldon (Mobster) (1901–??), US-amerikanischer Gangster; Begründer der Sheldon Gang
 Ralph Sheldon (Filmeditor) (1929–2011), britischer Filmeditor 
 Ralph Sheldon Mansfield (1892–1964), britischer Adliger, siehe Ralph Mansfield, 4. Baron Sandhurst